Barney Dreyfuss – dirigente sportivo
Henry Dreyfuss – designer
Jean Dreyfuss – schermidore
Natalie Dreyfuss – attrice
Richard Dreyfuss – attore

Pagine correlate
Dreyfus